Vojenský tribunál může být:
 jiné označení pro vojenský soud

mezinárodní vojenské soudy
 Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku – viz Norimberský proces
 Mezinárodní vojenský tribunál na Dálném východě – viz Tokijský proces

norimberské procesy
 následné norimberské procesy – procesy před americkými vojenskými tribunály